Аделаида од Саксе-Мајнингена (Мајнинген, 13. август 1792 - Мидлсекс, 2. децембар 1849) била је супруга Вилијама IV. Била је кћерка Георга I, војводе од Саксе-Мајнингена и принцезе Лујзе Елеоноре од Хоенлое-Лангенбурга.

Аделејд, главни град Јужне Аустралије, је добио име по њој.

Породично стабло

Референце 

Рођени 1792.
Умрли 1849.